Brambila ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardino Brambila (1950–2011), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Edy Germán Brambila (* 1986), mexikanischer Fußballspieler
 Héctor Brambila (* 1950), mexikanischer Fußballtorhüter